Termin -{monoterpenoidna dehidrogenaza}- ima više značenja.
 (-)-mentol dehidrogenaza, enzim
 (+)-neomentol dehidrogenaza, enzim